Fossé kan syfta på:
 Fossé, Ardennes
 Fossé, Loir-et-Cher